Partido Socialista del Perú puede hacer referencia a:

Partido Socialista Peruano fundado por José Carlos Mariátegui en 1928.
Partido Socialista del Perú, fundado por Luciano Castillo Colonna en 1930.
Partido Socialista, fundado por Javier Diez Canseco en 2005.